Джудит Линн Макконнелл (; род. , Питтсбург) — американская актриса мыльных опер.

Биография 
Джудит Линн Макконнелл родилась 6 апреля 1944 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Окончив среднюю школу, она изучала актёрское мастерство в университете Карнеги-Меллона в Питсбурге.

После победы в конкурсе красоты «Мисс Пенсильвания 1965» и участия в конкурсе «Мисс Америка», Макконнелл дебютировала в 1967 году на телевидении. С 1973 по 1975 год снималась в телесериале «Главный госпиталь». С 1984 по 1993 год снималась в дневной мыльной опере «Санта-Барбара». После окончания съемок «Санта-Барбары», Джудит играла в фильмах «Вирус», «Синоптик», «Судная ночь 2» и других. Снималась в рекламе IKEA (2005), Walgreens (2014).

Личная жизнь 
Джудит никогда не была замужем. У Макконнелл есть дочь Гвендолин, которая родилась в 1990 году от суррогатной матери.

Фильмография

Награды и номинации 
 1965 — победительница конкурсов «Мисс Питтсбург 1965» и «Мисс Пенсильвания 1965».
 1965 — специальная премия «Драматический талант» конкурса «Мисс Америка 1966» за прочтение пьесы «Святая Иоанна».
 1986 — номинация на премию «Дайджест мыльных опер» в категории «Лучшая актриса второго плана в дневном сериале» («Санта-Барбара»).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Джудит Макконнелл